— железнодорожная станция на линии Тюо-Собу, расположенная в городе Тиба префектуры Тиба. Станция была открыта 1 октября 1942 года.

Планировка станции
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
JR East: Станция Ниси-Тиба